De wedstrijden van het Nederlandse Eerste klasse voetbal uit het seizoen 1954/55 was het eerste seizoen van de hoogste professionele Nederlandse voetbalcompetitie voor mannen. Het seizoen bestond uit 26 speelronden van elk zeven wedstrijden. De competitie begon op 28 november 1954 en duurde tot 26 juni 1955.

Speelronde 1

Speelronde 2

Speelronde 3

Speelronde 4

Speelronde 5

Speelronde 6

Speelronde 7

Speelronde 8

Speelronde 9

Speelronde 10

Speelronde 11

Speelronde 12

Speelronde 13

Speelronde 14

Speelronde 15

Speelronde 16

Speelronde 17

Speelronde 18

Speelronde 19

Speelronde 20

SJRA

Speelronde 21

Speelronde 22

Speelronde 23

Speelronde 24

Speelronde 25

Speelronde 26

Voetnoten

1954/55
Nederlands competitievoetbal 1954/55